Парламентские выборы в Черногории — досрочные выборы 14 октября 2012 года.

История 
Предыдущие выборы прошли в 2009 году, в марте досрочно.

Участники 
Участвовали:
 Коалиция «Европейская Черногория» во главе с премьером Мило Джукановичем
 «Демократический фронт»
 Всего 7 коалиций, 5 партий, 1 гражданское объединение.

Итоги 
Явка избирателей составила 66,3 %.
На 81 место претендовали 840 кандидатов.
 Европейская коалиция 46 %
 Демократический фронт 20 %.

Примечания 

Черногория
Выборы в Черногории
2012 год в Черногории
Сентябрь 2012 года